Никола́й Само́йлов:
 
 Самойлов, Николай Андреевич (1836—1895) — кораблестроитель, главный инспектор кораблестроения, генерал-майор.
 Самойлов, Николай Борисович (1718—1791) — российский сенатор, граф.
 Самойлов, Николай Васильевич (1838—1897) — русский актёр.
 Самойлов, Николай Сергеевич (род. 1984) — российский самбист и дзюдоист.